Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1960 was de 2e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 8 landen namen deel aan dit toernooi dat van 30 maart tot en met 7 april in Malakka werd gespeeld. Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi, in de finale werd Malakka met 4–0 verslagen. Japan werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Japan werd derde.

Finale

Zuid-Korea werd kampioen.

Voetbal in 1960
Voetbal in Maleisië
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Maleisië